Кызылжарский сельский округ

 Кызылжарский сельский округ (Акмолинская область) — сельский округ в Акмолинской области.
 Кызылжарский сельский округ (Иргизский район) — сельский округ в Иргизском районе Актюбинской области.
 Кызылжарский сельский округ (Мартукский район) — сельский округ в Мартукском районе Актюбинской области.
 Кызылжарский сельский округ (Хобдинский район) — сельский округ в Хобдинском районе Актюбинской области.
 Кызылжарский сельский округ (Алматинская область) — сельский округ в Алматинской области.
 Кызылжарский сельский округ (Аксу) — сельский округ в городской администрации Аксу Павлодарской области.
 Кызылжарский сельский округ (Иртышский район) — сельский округ в Иртышском районе Павлодарской области.
 Кызылжарский сельский округ (Северо-Казахстанская область) — сельский округ в Северо-Казахстанской области.